Le menhir de Botergal (ou menhir du Mené) est un menhir de Moustoir-Ac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le menhir est situé sur une lande, au lieu-dit du Mené, au sud du lieu-dit de Botergal.

Il est envahi par les ronces, donc difficile d’accès.

Description 
Le menhir est haut et mince. Il mesure  de hauteur. Mais, étant donné que la base du menhir se trouve dans un talus, il pourrait mesurer 6 voire  de hauteur. Au pied du granit, des excavations ont été effectuées, mais seules quelques pierres brûlées ont été retrouvées.

À proximité, se trouvent les pierres à bassin du Mené au nombre de deux.

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan

Références 

Moustoir-Ac
Botergal